Die Virtual Bundesliga 2018/19 war die siebte Ausgabe der Virtual Bundesliga und die erste mit dem Modus VBL Club Championship.

VBL Club Championship

Tabelle 

 Stand: Saisonende

Besonderheiten 
SV Sandhausen und FC Ingolstadt 04 nahmen nach dieser Saison nicht mehr an der Virtual Bundesliga teil. Während der SV Sandhausen freiwillig auf eine weitere Teilnahme verzichtete, durfte der FC Ingolstadt 04 aufgrund des sportlichen Abstiegs des Profi-Teams in die 3. Liga nicht mehr an der Virtual Bundesliga teilnehmen.

VBL Grand Final

Weblinks 
 Virtual Bundesliga

Einzelnachweise 

E-Sport-Wettbewerb
E-Sport-Veranstaltung 2018
E-Sport-Veranstaltung 2019